Slovo bon nebo Bon může znamenat:

Geografie
 Bon (mys) – mys v Tunisku

Jméno
 Bon Scott – bývalý zpěvák skupiny AC/DC
 Léon van Bon – nizozemský cyklista
 Gustave Le Bon – francouzský sociolog a psycholog

Náboženství
 bön – starobylé náboženství Tibetu
 Festival bon – japonský buddhistický festival

Různé
 Bon – značka piva z minipivovaru v Zašové
 Bony, bon, tuzexová poukázka, odběrní poukaz Tuzex